Portal of Sorrow — восьмий студійний альбом блек-метал гурту Xasthur, виданий лейблом Disharmonic Variations 26 березня 2010 року. На той час заявлений як останній. Усі інструменти, вокал, музика й тексти: Скотт Коннер. 2 гітарні соло: Піт Труа. Вокал, хоровий спів: Марісса Надлер.

Список пісень

Посилання 
 Xasthur and Marissa Nadler Collaborate on New Album

Примітки 

Альбоми Xasthur
Англомовні музичні альбоми